Piedmont o peu de muntanya, plana al peu de la muntanya, creada per dipòsit glacial, erosió o l'acumulació 
 altiplà de Piedmont, regió dels EUA que abasta diversos estats de la costa est
 Piedmont (Alabama)
 Piedmont (Califòrnia)
 Piedmont (Carolina del Sud)
 Piedmont (Missouri)
 Piedmont (Ohio)
 Piedmont (Oklahoma)
 Piedmont (Virgínia de l'Oest)